Титовское — название населённых пунктов в России:
 Титовское — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Титовское — село в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Титовское — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Титовское — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Титовское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Большое Титовское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Малое Титовское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Титовское сельское поселение